

Cinema e televisione 
 The System – serie televisiva
 The System – film del 1953 diretto da Lewis Seiler
 The System – film del 1964 diretto da Michael Winner

Musica 
 The System – gruppo musicale statunitense

Pagine correlate 
 System